Сан Хосе Чипила има више значења:

 Сан Хосе Чипила (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хосе Чипила (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику